Лас Тархеас има више значења:

 Лас Тархеас, Ла Уерта (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тархеас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Тархеас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику